Het seizoen 2015/16 van de Zondag Hoofdklasse B ging van start op 6 september 2015, de laatste speelronde was op 16 mei 2016. De Zondag Hoofdklasse B is een van de zes ene hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was TEC VV, dat vorig seizoen kampioen werd.
In het seizoen 2015/16 bestond de Hoofdklasse voor het laatst bestaan uit zes competities. In het seizoen 2016/17 werden er nog vier competities gespeeld met alleen de nummer A en B.

Teams

Ranglijst

Stand 

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* VC Vlissingen kreeg 4 punten aftrek.
** Plaatsvervangende periodekampioen

Uitleg kleuren

Uitslagen

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zondag B